Обильный — название населённых пунктов в России:
 Обильный — посёлок в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Обильный — посёлок в Крыловском районе Краснодарского края.
 Обильный — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.
 Обильный — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Обильный — хутор в Наурском районе Чечни.

См. также